Denis Langlois peut désigner :
 Denis Langlois (), un directeur de la Compagnie française des Indes orientales, il a défini en  les premières limites de la ville de L'Orient ;
 Denis Langlois (1940-), un écrivain et avocat français ;
 Denis Langlois, un réalisateur, scénariste, producteur, acteur et monteur québécois ;
 Denis Langlois (1968-), un marcheur français ;
 Denis Jean Florimond Langlois de Mautheville, marquis de Bouchet (1752-1826), général de division français.